Tuki peut désigner :
 Nabam Tuki, un homme politique indien
 le tuki, une langue bantoue parlée au Cameroun